Der Coupe de Côte d’Ivoire ist das wichtigste K.o.-Turnier im ivorischen Fußball. Es wurde 1953 ins Leben gerufen.

Liste der Sieger

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in der Elfenbeinküste